Der Kremlin Cup 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Oktober 2001 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships gespielt, welche anders als das Turnier in Moskau zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, während der Kremlin Cup zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Erfolgreicher Titelverteidiger im Einzel war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der damit zum fünften Mal in Folge das Turnier für sich entscheiden konnte. Als Erster der Setzliste gab er dabei im Verlauf des Turniers keinen Satz ab. Im Finale gewann er gegen den ungesetzten Nicolas Kiefer. Es war der zweite Erfolg von Kafelnikow in dieser Saison und der 24. Titel in seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, David Prinosil und Jonas Björkman, traten dieses Jahr nicht zusammen an; nur Prinosil spielte überhaupt und das an der Seite von Martin Damm, mit dem er im Viertelfinale ausschied. Die an 4 gesetzte Paarung aus Maks Mirny und Sandon Stolle gewannen das Turnier deutlich ohne Satzverlust. Im Finale schlugen sie Mahesh Bhupathi und Jeff Tarango. Für Es war das erste Mal, dass sie zusammen erfolgreich waren. Für Mirny war es der 9. Titel, während Tarango seinen 20. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski